Малая Морянка — река в России, протекает по территории Гурьевского района находится в Калининградской области. Устье реки находится в Куршском заливе. Длина реки — 17 км, площадь её водосборного бассейна — 36,6 км².

У устья расположено село Каширское, на середине течения — Правдино.

Название 
К западу от Малой Морянки протекает река с парным названием Большая Морянка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Балтийского моря в Калининградской области без рек Неман и Преголя, подбассейн у реки отсутствует. Относится к речному бассейну реки Неман и рекам бассейна Балтийского моря (российская часть в Калининградской области).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01010000312104300010649
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 104301064
 Код бассейна — 01.01.00.003
 Номер тома по ГИ — 04
 Выпуск по ГИ — 3

Примечания

Ссылки 
 

Реки Гурьевского района (Калининградская область)
Реки, впадающие в Куршский залив